Чемпионат Португалии по футболу 2000—2001 годов является 67 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в первый раз в своей истории стала «Боавишта».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números

2000/2001
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2000 году
Спорт в Португалии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001